

Patronymes 

 François Watrin (1772-1802), général de la Révolution française et du Premier Empire.
 Jean Baptiste Watrin (1773-1804), officier de cavalerie du Premier Empire.
 Jules Watrin (1836?-1886), sous-directeur des Houillères et Fonderies d’Aveyron à Decazeville, qui est défenestré à la suite d’une manifestation qui dégénère à Decazeville en 1886. Son sort donne lieu à un néologisme, la « watrinade »
 Paul Watrin (1876-1950), juriste français.
  (1879-1970), général français.
 Pierre Watrin (1918-1990), réalisateur et producteur français.
 Michèle Watrin (1950-1974), actrice française.
 Jean-Claude Watrin (né en 1951), auteur-compositeur-interprète belge.
 Laure Watrin (née en 1971), journaliste et auteure française.

Littérature 
 Le Commandant Watrin, roman d'Armand Lanoux, prix Interallié 1956.

Télévision 
 Le Commandant Watrin, téléfilm réalisé par Jacques Rutman et diffusé en 

Patronyme lorrain